— японская фамилия и топоним.

География 
 Нагасима — цепочка укреплений монашеской секты Икко-икки.
 Нагасима — город в префектуре Кагосима.
 Нагасима — город, ранее существовавший в префектуре Миэ.
 Нагасима — железнодорожная станция.
 Nagashima Spa Land — парк развлечений.

Фамилия 
 Нагасима, Акихиро (род. 1964) — японский футболист.
 Нагасима, Кадзусигэ — профессиональный бейсболист, сын Сигэо Нагасимы.
 Нагасима, Кэйитиро (род. 1982) — японский конькобежец-спринтер.
 Нагасима, Сигэо — профессиональный бейсболист.
 Нагасима, Хидэюки (род. 1953) — японский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр.
 Нагасима, Хироси — боксёр.
 Нагасима, Ю — писатель.
 Нагасима, Юити — сэйю.
 Нагасима, Юитиро — японский кикбоксер-профессионал.
 Нагасима, Юко — сэйю.

Другое 
 Nagashima Ohno & Tsunematsu — крупная юридическая фирма.